Bandino Selo je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu grada Slunja, Karlovačka županija.

Stanovništvo 

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 7 stanovnika te 3 obiteljskih kućanstava.
Prema popisu stanovništva 2011. godine naselje je imalo 6 stanovnika.

Izvori 

Naselja u Karlovačkoj županiji